Храм Святителя Николая — православный храм в селе Ермолино Московской области. Относится к Видновскому благочинию Подольской епархии Русской православной церкви.

Храм построен в 1812—1827 годах в стиле ампир. В советское время церковь не закрывалась, поэтому сохранилось её внутреннее убранство. Церковь является памятником архитектуры местного значения.

История 
Первое упоминание о церкви в селе Ермолино относится к началу XVII столетия: церковь Николая Чудотворца с приделом Василия Блаженного, «деревянная клетцки…» (построенная клетью, как изба). В конце века на старом месте была построена новая деревянная церковь святителя Николая также с приделом Василия Блаженного, освящённая в 1691 году одним из основателей Екатерининского монастыря Савватием.

В 1812 года начато возведение существующей до настоящего времени каменной церкви. Первыми были построены трапезная и колокольня. В 1821 году в трапезной освящён придел Василия Блаженного. К 1827 году строительство завершилось, и был освящён главный престол. В 1830 году храм был полностью освящён; поставлена белокаменная ограда. Во второй половине XIX века освящён придел преподобного Нила Столбенского.

В 1892—1929 годах в храме служил протоиереем Владимир Алексеевич Нарский (1968—1938). Владимир Нарский был заведующим трёх церковно-приходских школ: села Ермолино, деревни Потапово и села Дыдылдино, где преподавал Закон Божий. 8 марта 1938 года по доносу был расстрелян на Бутовском полигоне. Позднее Владимир Нарский был причислен к святым в лике священномученика.

В советское время на территории нынешнего Видновского благочиния не закрывались всего три церкви, среди них — Никольский храм в селе Ермолино. В храме крестили детей и венчались жители города Видное и ближайших деревень, а также жители Москвы.

В настоящее время полностью отреставрированы росписи храма, а в главном приделе выполнены заново; отштукатурен фасад здания. В 2010 году архиепископ Можайский Григорий (Чирков) совершил чин великого освящения центрального придела.

Духовенство 
 1646 — Иоанн Фёдоров
 1680 — Яков Петров
 1715—1735 — Василий Корнилов
 1780 — Косьма Васильев
 1783 — Назарий Павлов
 1821 — Иоанн Васильев
 1827 — священник Василий Иоаннов Виноградов
 1834 — священник Василий Стефанов Сретенский
 1890 — священник Димитрий Воздвиженский
 1892—1929 — настоятель, священник Владимир Нарский
 1940-е годы — настоятель, священник Сергий Валерианович Шумов
 1950-е годы — протоиерей Александр Павлович Машков
 1960-е годы — протоиерей Павел Громов
 с 1975 — протоиерей Петр Илькевич
 1987—1999 — протоиерей Григорий Довженко. Погребён возле храма и почитается прихожанами до настоящего времени.
 2004—2012 — протоиерей Сергий Гуданов
 2012 — настоящее время — иерей Виктор Ястремский

Святыни 
 Старинный Список Ченстоховской иконы Божией Матери преподобного Нила Столобенского с частицей его мощей
 Чудотворный храмовый образ святителя Николая
 Старинная икона блаженного Василия Московского

Престолы 
 Главный Никольский алтарь
 Придел блаженного Василия Московского
 Придел преподобного Нила Столобенского

Престольные праздники 
 День святителя Николая, 
 Перенесение мощей святителя Николая в Бари,

Деятельность 
При храме регулярно выпускается приходская газета. В рамках прихода действует воскресная школа «Ника». При храме действует библиотека. Приход сотрудничает с образовательными учреждениями города Видное: средней общеобразовательной школой № 7, детским садом № 9 «Солнышко», Прогимназией и Калиновской общеобразовательной школой.

Приписной храм 
К храму святителя Николая приписан храм Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна деревни Калиновка (Московская область, Ленинский городской округ, д. Калиновка, 27 км), освящённый в 2014 году.

См. также 
 Видновский благочиннический округ

Примечания

Литература 
 
 
 

Ермолино
Ермолино
Здания и сооружения, построенные в 1827 году в России
История Московской области
Ермолино